Huling Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Huling Branch (Cumberland River) im McCreary County, Kentucky
 Huling Branch (Twomile Run) im Clinton County, Pennsylvania